Filips van Frankrijk (1116-1131), de oudste zoon van Lodewijk VI van Frankrijk en van Adelheid van Maurienne, of
Filips van Frankrijk (1131-1161), een jongere zoon van Lodewijk VI van Frankrijk en Adelheid van Maurienne.